La Coppa di Svizzera 1960 è stata la 3ª edizione della principale coppa nazionale svizzera di hockey su pista. Il torneo ha avuto luogo dal 11 maggio al 16 ottobre 1960 .

Il trofeo è stato vinto dal  per la seconda volta nella sua storia.

Risultati

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Edizioni della Coppa svizzera di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1960